Сомбат Метани (; 26 июня 1937 — 18 августа 2022) — тайский актёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился 26 июня 1937 года в провинции Убонратчатхани, Таиланд.

В своё время он установил мировой рекорд Гиннеса по количеству появлений в кино (более 600). По его собственным подсчётам, он снял более 2000 фильмов и телевизионных шоу, включая лакорны (тайские мыльные оперы). Плодотворный, лидирующий человек в боевиках, романах, драмах, комедиях и мюзиклах на пике своей карьеры в 1960-х и 1970-х годах, он продолжал сниматься в тайских фильмах и телесериалах, часто появляясь на ток-шоу и в телевизионной рекламе. Среди его последних фильмов — «Слезы Чёрного Тигра» и «Легенда о Суриотай». Он получил степень бакалавра делового администрирования в Пхетчабури Раджабхате, магистра и доктора политических наук в Университете Восточной Азии.

Был избран в тайский Сенат сроком на 6 лет всенародным голосованием 19 апреля 2006 года.

Скончался 18 августа 2022 года.

Фильмография 
Фильмография — режиссёр:

 Holy Hoodlum, The (1975)

Фильмография — актёр:

 Легенда о Суриотай — The Legend of Suriyothai (2001)
 Tears of the black Tiger (2000)
 Gold Fist (1991)
 Krai Thong (1985)
 Commando Gold (1982)
 Magic Killer, The (1980)
 Black River (1979)
 Top Man of Village, The (1979)
 Lion, The (1977)
 Gun Killer (1977)
 Outlaw Man, The (1976)
 Top Most (1976)
 Four Devils (1976)
 Turrutao (1976)
 Hot Blood Devils (1975)
 Killer (1975)
 Iron Man, The (1975)
 Golden Triangle, The (1975)
 Infidelity, The (1975)
 Devil Killer (1975)
 Tear of Love (1975)
 Dark Lady (1975)
 Holy Hoodlum, The (1975)
 Love, The (1974)
 Passion’s scave (1974)
 Золото (Спецподразделение S.T.A.B.) — Gold (S.T.A.B.) (1973)
 Brothers, The (1972)
 Sound of Sea (1971)
 Light in The Dark, A (1971)
 Return of DR. Chang, The (1968)
 Top Secret (1967)

Примечания

Ссылки 

Актёры Таиланда